Ponci steht für

Personen:
 Ponci Telesí Major, Feldherr der Samniten
 Ponci Telesí Menor, Feldherr der Samniten
Geografisches:
 Arroyo Ponci, Wasserlauf in der Dominikanischen Republik
 Dolmen de Sant Ponci, Dolmen in Katalonien
 Rio Ponci, Fluss in Ligurien
 Val Ponci, Tal in Ligurien